Gertruda d'Hamage (? - 649), fundadora i primera abadessa d'Hamage, esposa de Ricomer, patrici de Burgúndia, i probablement la mare de Bertruda, reina dels Francs
 Gertrudis de Nivelles (Landen, Brabant, 626 - Nivelles, 659) 
 Santa Gertrudis de Fruitera, localitat al centre de l'Illa d'Eivissa